Булгаков, Андрей Алексеевич:
 Булгаков, Андрей Алексеевич (1913—1967) — младший лейтенант Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Булгаков, Андрей Алексеевич (род. 1979) — глава городского округа Щёлково.